Hillsdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hillsdale Township (Michigan)
 Hillsdale Township (Minnesota)
 Hillsdale Township (Eddy County, North Dakota)
 Hillsdale Township (Wells County, North Dakota)
 Hillsdale Township (South Dakota)